Mirfak steht für:
 Mirfak, Stern im Zentrum des Sternbilds Perseus
 Mirfak-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 USNS Mirfak (T-AK-271), Transportschiff der United States Navy
 ehemaliges niederländisches Lotsenstationsschiff, siehe M-Klasse (1977)